— японский сэйю, актер и вокалист J-Rock группы OLDCODEX.

Работает на компании «I’m Enterprise» и «Lantis».

Увлекается игрой на гитаре, пением в караоке; обладает навыками рисования, каллиграфии (5 уровень), письма ручкой/карандашом (4 уровень).

Личная жизнь 
В январе 2020 года женился на японской певице Рисе Орибэ, более известной как LiSA.

Роли в аниме 

2002
 Dear Boys — Цутому Иси

2003
 D.N.Angel — Масахиро Сэкимото
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch — третий брат Тати

2004
 Aishiteruze Baby — Кадзухиро Цутия
 Gakuen Alice — студент В, Ёкои, подчиненный Рэо
 My-HiME — студент
 Pokemon Advance — Кэнто
 Saiyuki Gunlock — демон, охранник замка

2005
 Best Student Council — студент
 Bleach — Синигами
 Cluster Edge — No. 1
 Hell Girl — почтальон
 Loveless — мальчик, студент, отец Нацуми
 Rozen Maiden — студент, цветок, бейсболист
 Shakugan no Shana — Вайн
 Shuffle! — Лоттери Клерк
 Solty Rei — Энди Андерсон
 Tide-Line Blue — Тэсио

2006
 Gaiking: Legend of Daiku-Maryu — Дик Алкаин
 Gin-iro no Olynssis — Акира
 Gintama — Масаси
 Jigoku Shoujo Futakomori — Ёхэй
 Kashimashi: Girl Meets Girl — Янамото
 Lovedol: Lovely Idol — Юдзи Нисидзава
 The Familiar of Zero — клиент, Периссон
 xxxHOLiC — мужчина
 Wan Wan Serebu Soreyuke! — Тэцуносин (Риниа)

2007
 Digimon Data Squad — Магнамон
 Kamichama Karin — Дзин Куга
 Juso Kiko Dancouga Nova — Сакуя Камон
 Nodame Cantabile — Ёхэй Хасимото

2008
 Kuroshitsuji — Алистер Чембер
 Library War — Хикару Тэдзука
 Pokemon: Diamond and Pearl — Барри
 Wangan Midnight — Маки Камия

2009
 To Aru Majutsu no Index — Ао Амаи
 Sora no Otoshimono — Эйсиро Сугата
 Miracle Train — Фуку Ниси — Синдзюку — Готёмэ
 Corpse Princess: Kuro — Хидзути

2010
 Baka to Test to Shoukanjuu — Юдзи Сакамото
 Kuroshitsuji II — Алистер Чембер
 Sora no Otoshimono — Эйсиро Сугата
 Omamori Himari — Тайдзо Масаки
 Tono to Issho — Масамунэ Датэ

2011
 Baka to Test to Shoukanjuu Ni! — Юдзи Сакамото
 Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders — Линус
 Beyblade: Metal Fury — Крис
 Blood-C — Синъитиро Токидзанэ
 Mashiroiro Symphony — Хаята Мукунаси
 Sket Dance — Симпэй Такэмицу
 Tono to Issho: Gantai no Yabou — Масамунэ Датэ

2012
 Arashi no Yoru Ni: Himitsu no Tomodachi — Тапу
 Kuroko no Basuke — Кадзунари Такао
 My Little Monster — Хару Ёсида
 Saint Seiya Omega — Волк Наруто

2013
 To Aru Kagaku no Railgun — Ао Амаи
 Arata Kangatari — Акати
 Kyoukai no Kanata — Хироми Насэ
 Detective Conan — Такуро Ёда
 Free! Iwatobi Swim Club — Макото Татибана
 Inazuma Eleven GO: Galaxy — Мунэмаса Ибуки, Барк Сепарк, Дзинскэ Манабэ, Максим Адров, Севан Баса, Сон Чжи Хун
 Maoyuu Maou Yuusha — новобранец
 Servant × Service — Ютака Хасэбэ
 Uta no Prince-sama: Maji Love 2000 % — Раммару Куросаки
 Kuroko no Basuke 2 — Кадзунари Такао

2014
 Ace of Diamond — Юта Мисима
 Gokukoku no Brynhildr — Курофуку
 Free! Eternal Summer — Макото Татибана
 HappinessCharge PreCure! — Кэнта Ямадзаки
 Hoozuki no Reitetsu — Хару, Дюймовый самурай
 Invaders of the Rokujyouma!? — Кэндзи Мацудайра
 Gekkan Shoujo Nozaki-kun — студент
 Nanatsu no Taizai — Бан
 Nobunagun — Джек Потрошитель, Адам Мёрхэд
 Orenchi no Furo Jijou — Такасу
 Samurai Jam: Bakumatsu Rock — Синсаку Такасуги

2015
 Kuroko no Basuke 3 — Кадзунари Такао
 Dance with Devils — Роэн
 Diabolik Lovers: More, Blood — Юма Муками
 Soukyuu no Fafner: Exodus — Мицугу Дзиннай
 Ghost in the Shell: Arise — Акира Хосэ
 Q Transformers: Kaettekita Convoy no Nazo — Локдаун
 Q Transformers: Saranaru Ninkimono e no Michi — Локдаун
 Seraph of the End: Battle in Nagoya — Синья Хиираги
 Seraph of the End: Vampire Reign — Синья Хиираги
 Subete ga F ni Naru — Юкихиро Яманэ
 Uta no Prince-sama: Maji Love Revolutions — Раммару Куросаки
 Young Black Jack — Фудзи

2016
 Prince of Stride: Alternative — Тасуку Сэно
 Dagashi Kashi — То Эндо
 Servamp — Цубаки
 Final Fantasy XV: Brotherhood — Ноктис Люцис Кэлум
 Fudanshi Koko Seikatsu — Юдзиро Сиратори
 Scared Rider Xechs — Ёскэ Кристоф Комаэ
 Tsukiuta. The Animation — Микадзуки Юдзуру
 Uta no Prince-sama: Maji Love Legend Star — Раммару Куросаки
 Я — Сакамото, а что? — Ясуда
 Drifters — Наоси Канно
 91 Days — Вольпе
 Mayoiga — Валькана

2017
 ēlDLIVE — Лэйн Брик
 Roku de Nashi Majutsu Koushi to Akashic Records — Джатис Лофан
 Nana Maru San Batsu — Такуми Нина
 Blend S — Коё Акидзуки
 Chiruran: Nibun no Ichi — Тосидзо Хидзиката
 Crayon Shin-chan — Инукаи
 Puzzle & Dragons X — Кроэлл
 Fukumenkei Noise — Эйдзи Микота
 The Laughing Salesman — Цуёси Амикумо
 SHADOW OF LAFFANDOR — Нэбурэс Дзюган
 Keppeki Danshi! Aoyama-kun — Ёдзи Орихара
 Hajimete no Gyaru — Даи Митараи
 Ousama Game The Animation — Юити Сато

2018
 Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu — Бан
 Grancrest Senki — Ион
 Akkun to Kanojo — Кагари Ацухиро
 Butlers: Chitose Momotose Monogatari — Дзингудзи Кома
 Mahou Shoujo Site — Мисуми Китиро
 Megalo Box — Микио Сирато
 Magical Girl Ore/Mahou Shoujo Ore — Рука Кирью
 Island — Сандзэнкай Сэцуна
 Angolmois: Genkō Kassen-ki — Абиру Ядзиро
 BAKUMATSU ~ Love Bakumatsu Kareshi Gaiden ~ / Renai Bakumatsu Kareshi — Токугава Ёсихиро
 PIKACHIN-KIT — Джет Вульф
 Free! Dive to the Future — Макото Татибана

2019 год
 Namu Amida Butsu! Rendai Utena — Асура О.
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Ронова Люмьер

2020 год
 Somali and the Forest Spirit — Ябасира
 The Misfit of Demon King Academy — Анос Волдигод

2023 год
 Nier: Automata Ver1.1a — Ева

Неопределенный период
 Megaton class Musashi — Рюго Хидзиката

Озвучивание в играх 

 Bakumatsu Rock — Синсаку Такасуги
 Bungo and Alchemist - Кёси Такахама
 Call of Duty: Modern Warfare 3 — Сэндмэн
 Da Capo: Girl's Symphony — Рёхэй Синомия
 Datenshi no Amai Yuuwaku x Kaikan Phrase — Сакуя Окоти
 Dear Boys Fast Break! — Цутому Иси
 Diabolik Lovers — Юма Муками
 Disgaea 4: A Promise Unforgotten — Вальваторэз
 Final Fantasy XIV: A Realm Reborn — Аймерик
 Final Fantasy XV — Ноктис Люцис Каэлум
 Fire Emblem: Radiant Dawn — Рэй
 NieR: Automata — Ева
 Onmyoji — Хиромаса Минамото
 Palais de Reine — Винфрид
 Palais de Royale — Винфрид
 Shakugan no Shana — Рюган
 Shinobi, Koi Utsutsu — Анаяма Дайскэ
 Sora no Otoshimono — Эйсиро Сугата
 Soul Cradle Sekai wo Kurau Mono — Левин, Расукюран
 Super Robot Wars — Сакуя Камон
 Tales of Fandom Vol.2 — Ларри Хэйес
 Uta no Prince-sama — Раммару Куросаки
 Zero: Nuregarasu no Miko — Рэн Ходзё

Дубляж 
 Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф — Эдмунд (взрослый) (Марк Вэллс)
 Cold Case (сезон 5) — Бинго Зохар (Джеймс Снайдер)
 CSI: Crime Scene Investigation (сезон 9) — Кип Вестермен (Бэн Блэдсо)
 Дивергент — Тобиас «Четыре» Итон (Тэо Джеймс)
 Дивергент, глава 2: Инсургент — Тобиас «Четыре» Итон (Тэо Джеймс)
 Kamen Rider: Dragon Knight — Кит Тэйлор

Дискография

Сольные проекты

Проекты в OLDCODEX 

Является действующим вокалистом J-Rock группы OLDCODEX под псевдонимом Ta_2.

Достижения 
 2014 — «Лучший актёр озвучивания», «Лучший мужской персонаж (Макото Татибана)», «Лучшая песня из аниме» («Dried Up Youthful Fame» из аниме Free! -Eternal Summer-) на Anime Grand Prix 2014.
 2015 — По результатам опроса на портале The Hand That Feeds занял 2-е место в рейтинге «ТОП-15 Поющих Сейю 2015».
 2015 — По результатам опроса на портале Charapedia занял 5-е место в рейтинге «ТОП-30 Популярных Сейю 2015».
 2015 — Альбом OLDCODEX «Pledge» занимает 3-е место в еженедельном чарте ТОП-100 «Top Albums Sales» (на 13.04.2015) на Billboard Japan Charts.
 2015 — Сингл OLDCODEX «Aching Horns» занимает 3-е место в еженедельном чарте ТОП-20 «Hot Animation» (на 28.12.2015) на Billboard Japan Charts.
 2016 — Сингл OLDCODEX «Aching Horns» занимает 17-е место в еженедельном чарте ТОП-20 «Hot Animation» (на 4—11.01.2016) на Billboard Japan Charts.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт группы OLDCODEX
 Официальный аккаунт группы OLDCODEX на портале myspace
 Официальный аккаунт группы OLDCODEX на сайте cube-music
 Судзуки Тацухиса на myanimelist.net 
 Судзуки Тацухиса на imenterprise.jp
 Suzuki Tatsuhisa в базе данных anidb.net
 

Актёры озвучивания Японии